CGP ist eine Abkürzung und steht für:

 Cumhuriyetçi Güven Partisi – eine ehemalige politische Partei in der Türkei
 Certified Guitar Player – eine Auszeichnung für Gitarristen
 der IATA-Flughafencode für den Flughafen Chittagong
 C.G.P. – ein Album von Chet Atkins

CGP